La Pervaja liga 1994 fu la terza edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Vysšaja Liga assieme al .

Stagione

Novità 
Rispetto alla Pervaja liga 1993 il numero di squadre partecipanti passò da 58 a 22. Vennero ammesse al girone unico le squadre classificatesi dal secondo all'ottavo posto nel girone ovest, le squadre classificatesi dal secondo al settimo posto nel girone centro, le squadre classificatesi dal secondo al quinto posto nel girone est, il  primo classificato e non promosso. Dalla Vysšaja Liga vennero retrocessi l', il , il  e l'. Dalla Vtoraja liga non ci fu alcuna promozione.

Formula 
La drastica riduzione delle squadre partecipanti da 58 a 22 consentì, per la prima volta, la disputa del campionato su un unico girone. Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Vysšaja Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoraja liga.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Liga 1995.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1995.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1994
 Kubok Rossii 1994-1995
 Vtoraja liga 1994

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1994
1994